Cintray ist der Name zweier französischer Orte:

 Cintray (Eure), ehemalige Gemeinde im Département Eure
 Cintray (Eure-et-Loir), Gemeinde im Département Eure-et-Loir